Papa João II
 João II de Aragão
 João II da Baviera
 João II de Castela
 João II Comneno - imperador bizantino
 João II Codonato - patriarca grego ortodoxo de Antioquia
 João II de Sedre - patriarca ortodoxo siríaco de Antioquia
 João II de França
 João II de Portugal
 João II de Jerusalém
 João II, Duque da Bretanha
 João II de Navarra
 João II do Brabante
 João II de Chipre
 João II da Polónia
 João II, Duque de Bourbon
 João II, Duque do Brabante
 João II da Dinamarca
 João II da Lorena
 João II, Conde de Hainaut
 João II, Conde da Holanda
 João II, Conde de Holstein-Kiel

Desambiguações de antropônimos